Ida Valley steht für:

 Ida Valley (Neuseeland), ein Tal in Neuseeland 
 Ida Valley (Western Australia), eine Siedlung in Australien